Le secrétaire national d'EELV est le principal dirigeant du parti politique français Europe Écologie Les Verts, fondé en 2010. Il est chargé des grandes décisions du parti. 

Marine Tondelier occupe ce poste depuis le .

Historique des secrétaires nationaux

Notes et références 

Europe Écologie Les Verts